Змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків на дистанції 500 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 19 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати

Примітки